Dolph kan syfta på:

 Dolph Starbeam – en karaktär i serien The Simpsons

Personer
 Dolph Briscoe (1923–2010), en amerikansk politiker
 Dolph de Borst (?–?), en sångare och basist från Nya Zeeland
 Dolph Lundgren (1957–), en svensk skådespelare och karateutövare.
 Dolph Ziggler (1980–), ett alias för fribrottaren Nick Nemeth
 Joseph N. Dolph (1835–1897), en amerikansk republikansk politiker
 Rudolph Valetino. Amerikansk skådespelare.